Федоров Сергій Вікторович (* 1969) — радянський та російський хокеїст
 Федоров Сергій Владиславович (* 1975) — український футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок